Rheinlandpokal je německá fotbalová soutěž pro týmy pod fotbalovým svazem Porýní (Landespokal, regionální pohár). Tento fotbalový svaz sdružuje ve svých řadách více než 194 000 členů registrovaných v 5 857 klubech. Tento zemský pohár se hraje od roku 1954. Hraje se vyřazovacím K.O. systémem, soutěž má 7 kol a nehrají zde týmy z nejvyšších dvou německých soutěží. Soutěže ze zúčastňují týmy z 3. ligy, dále pak celky ze 4. ligy, Oberligy (5. ligy), 6. ligy, 7. ligy a vítězové Kreispokalů. Vítěz postupuje do DFB-Pokalu.

Přehled vítězů

Reference

Externí odkazy 
 www.fv-rheinland.de (německy)

Německé fotbalové soutěže